Берні Ніколлс (;  24 червня 1961, Галібертон, Онтаріо, Канада) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника. Грав за збірну команду Канади.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1978 року.

1980 року був обраний на драфті НХЛ під 73-м загальним номером командою «Лос-Анджелес Кінгс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 19 років, захищав кольори команд «Лос-Анджелес Кінгс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Едмонтон Ойлерс», «Нью-Джерсі Девілс», «Чикаго Блекгокс» та «Сан-Хосе Шаркс».

Загалом провів 1245 матчів у НХЛ, включаючи 118 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади.

Входить до числа найкращих бомбардири НХЛ.

Тренерська робота 
Тренер-консультант клубу «Лос-Анджелес Кінгс» з 2012.

Нагороди та досягнення 
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1984, 1989, 1990.

Статистика

Посилання 
 
 

Канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Володарі Кубка Стенлі
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Лос-Анджелес Кінгс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Едмонтон Ойлерс»
Хокеїсти «Нью-Джерсі Девілс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Сан-Хосе Шаркс»
Хокеїсти АХЛ
Задрафтовані «Лос-Анджелес Кінгс»
Канадські хокейні тренери
Тренери «Лос-Анджелес Кінгс»